Plaats in Indonesië
 Ngrejeng (Grabagan), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Ngrejeng (Purwosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java